Das Europäische Olympische Sommer-Jugendfestival 2009 (European Youth Summer Olympic Festival 2009), fand vom 19. bis 24. Juli 2009 in Tampere (Finnland) statt. Es war die neunte Winter-Auflage des Europäischen Olympischen Jugendfestivals, einer alle zwei Jahre stattfindenden Multisportveranstaltung für junge Sportler aus Europa. Maskottchen der Veranstaltung war ein auf den Namen Finx getaufter Eurasischer Luchs. Erfolgreichste Nation war Russland mit 36 gewonnenen Medaillen.

Teilnehmer

Sportarten 
Es wurden 108 Wettbewerbe in 9 Sportarten ausgetragen:

Sportstätten 

Die Sportwettbewerbe wurden in bereits bestehenden, aber teils für die Veranstaltung modernisierten Sportstätten durchgeführt:
 Ratina-Stadion (Leichtathletik)
 Messu- ja Urheilukeskus (Turnen, Handball, Volleyball)
 Hakametsä (Judo)
 Tampere Swimming Centre (Swimming)
 Pyynikki Ball Games Centre (Basketball -Jungs)
 Hervanta Leisure Centre (Basketball – Mädchen)
 Tampere Tennis Centre (Tennis)
 Straßen von Tampere (Radsport)

Medaillenspiegel

Einzelnachweise 

2009
Multisportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Tampere